Ховард «Бутч» Комайвс (; 9 мая 1941 года, , штат Огайо — 22 марта 2009 года, , штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в университете штата Огайо Боулинг-Грин, в 1964 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Баффало Брейвз» и «Канзас-Сити-Омаха Кингз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1965). Всего за карьеру в НБА сыграл 742 игры, в которых набрал 7550 очков (в среднем 10,2 за игру), сделал 1804 подбора, 2941 передача, 32 перехвата и 3 блокшота.

Смерть 
Ховард Комайвс умер в медицинском центре Толидского университета (штат Огайо) 22 марта 2009 года в возрасте 67 лет, его жена Марсия нашла его без сознания вне их дома тремя днями ранее.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»